Keräsjoki (plaats), een dorp binnen de Zweedse gemeente Haparanda
 Keräsjoki (rivier), een rivier in het noorden van Zweden